Scaridae é uma família de peixes perciformes, que inclui as espécies conhecidas pelo nome comum de peixes-papagaio, muito abundante em zonas de recifes coralinos do Mar Vermelho, Oceano Atlântico e Indo-Pacífico.

Géneros 
A família inclui os seguintes géneros:
Bolbometopon
Calotomus
Cetoscarus
Chlorurus
Cryptotomus
Hipposcarus
Leptoscarus
Nicholsina
Scarus
Sparisoma

Perciformes